Łozicze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim
 Łozicze – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim